NASL pode se referir a:

 A primeira North American Soccer League, uma liga de primeira divisão de futebol dos Estados Unidos e Canadá que existiu de 1968 até 1985.
 A North American Soccer League (2011), liga de segunda divisão de futebol dos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico que começou em 2011 e se encontra em hiato.
NASL Soccer, Jogo eletrônico de esporte de 1979 para o Intellivision. Foi o primeiro jogo eletrônico de futebol.
 North American Star League, competição profissional de StarCraft 2

Desambiguação